Джон Майкл Стайп (; род. ) — американский автор-исполнитель, продюсер, фотограф и активист, наиболее известный как лид-вокалист группы R.E.M..

Ранние годы 
Стайп родился 4 января 1960 года в Декейтере, штат Джорджия в семье Марианны и Джона Стайпов. Его отец был военным, в связи с чем семья часто переезжала. Своё детство Стайп провёл в Германии, а также штатах Техас, Иллинойс, Алабама и Джорджия. У него есть младшая сестра, Линда (род. 1962), ранее возглавлявшая собственную музыкальную группу Hetch Hetchy. В 1978 году Стайп окончил старшую школу в Коллинсвилле, Иллинойс, и поступил в университет Джорджии, где изучал фотографию и изобразительное искусство.

Карьера 
Будучи студентом, Стайп часто посещал музыкальный магазин «Wuxtry» в Атенсе, где познакомился с работавшим в нём Питером Баком, с которым решил основать группу. Вскоре к ним присоединились Майк Миллз и Билл Берри. В качестве названия группы коллектив выбрал название R.E.M., которое Стайп случайно нашёл в словаре. В 1980 году все четверо участников группы выбыли из университета, чтобы сосредоточиться на музыке.

Группа выпустила свой дебютный сингл «Radio Free Europe». Он имел успех на радио в колледже. Группа подписала контракт с I.R.S. Records на выпуск мини-альбома Chronic Town год спустя. В 1983 году R.E.M. выпустили свой дебютный альбом Murmur, который был высоко оценен критиками. Вокал и тексты песен Стайпа привлекли особое внимание слушателей. Альбом выиграл рейтинг критиков «Альбом года» журнала Rolling Stone, опередив Thriller Майкла Джексона. Их второй альбом, Reckoning, вышел в 1984 году. 

В 1985 году R.E.M. отправились в Англию, чтобы записать свой третий альбом Fables of the Reconstruction. Это был сложный процесс, который чуть ли не привел группу к распаду. После его выхода отношения в группе оставались напряженными. Набирая вес и ведя себя эксцентрично, Стайп позже сказал о том периоде: Я был на пути к тому, чтобы сойти с ума. В том году они гастролировали в Канаде и по всей Европе, за это время Стайп обесцвечивал свои светлые волосы.

В период 1990-1992 годов Стайп был связан с группой Chickasaw Mudd Puppies. Он был сопродюсером и участвовал в записи их двух альбомов: White Dirt (1990) и 8 Track Stomp (1991).

В 1994 году Стайп планировал сотрудничество со своим другом, Куртом Кобейном, солистом Nirvana, в попытке выманить его из дома, наркомании и депрессии. Однако, им не удалось ничего сочинить или записать до смерти Кобейна. Стайп стал крестным отцом дочери Кобейна и Кортни Лав, Фрэнсис Бин Кобейн. Группа записала песню «Let Me In» и посвятила ее Кобейну.

Стайп когда-то был очень близок с рок-певицей Натали Мерчант и записал с ней несколько песен, в том числе одну под названием «Photography», которая появилась на благотворительном альбоме Born to Choose.

В середине 1990-х он подружился с Тори Амос и записал с ней дуэт под названием «It Might Hurt a Bit» для саундтрека к фильму «Дон Жуан де Марко». 

В 1998 году Стайп опубликовал сборник под названием Two Times Intro: On the Road with Patti Smith. В 2006 году он выпустил мини-альбом In The Sun для фонда помощи пострадавшим от урагана Катрина, который включал шесть различных кавер-версий песни Джозефа Артура. Одна версия, записанная в сотрудничестве с Крисом Мартином из Coldplay, заняла первое место в канадском чарте синглов. Также в 2006 году Стайп записал песню «Broken Promise» на лейбле Placebo release Meds. В 2006 году он исполнил песню «L'Hôtel» на трибьют-альбоме Сержа Генсбура под названием Monsieur Gainsbourg Revisited, а также записал песню «One Day It Will Please Us to Remember Even This» на альбоме New York Dolls. 

Он сотрудничал с брендом Lacoste в 2008 году и выпустил свою собственную коллекцию поло. Он исполнил «Losing My Religion» с Крисом Мартином в Мэдисон-Сквер-Гарден и собрал деньги для помощи пострадавшим от урагана Сэнди. Новая запись от Стайпа с участием Кортни Лав была показана в 2013 году. Он также создал саундтрек к фильму «Холодные земли» (2013), который снял его друг, режиссер Том Гилрой.

10 апреля 2014 года Стайп ввел группу Nirvana в «Зал славы рок-н-ролла». В 2017 году он дебютировал со своей первой сольной композицией на Moogfest. Позже в том же году он выступил с Fischerspooner с новой песней «Have Fun Tonight». 24 марта 2018 года Стайп выпустил сольную песню «Future, If Future», за которой последовала «Your Capricious Soul» 5 октября 2019 года. Песня «Drive to the Ocean» была выпущена к его 60-летию 4 января 2020 года.

Стайп увлекается фотографией и носит с собой фотоаппарат с подросткового возраста. Будучи подростком он фотографировал шоу с участием Ramones, The Runaways и Queen. В 2018 году он выпустил альбом своих фотографий под названием Volume 1, в которой было представлено 35 фотографий таких знаменитостей, как Ривер Феникс и Курт Кобейн.

В 2019 году он сотрудничал с Аароном Десснером и группой Big Red Machine над синглом «No Time For Love Like Now». Песня была закончена и выпущена в 2020 году во время пандемии COVID-19.

Личная жизнь 
В 1983 году Стайп познакомился с Натали Мерчант из группы 10,000 Maniacs. У них завязалась дружба, которая переросла в романтические отношения.

В 1994 году он сказал, что не считает себя геем, натуралом или бисексуалом и что у него были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. В 2001 году Стайп рассказал, что на тот момент у него были отношения с «удивительным человеком» в течение трех лет. 

В 1999 году автор Дуглас Мартин опубликовал роман «Очерк моего возлюбленного», в котором рассказчик имеет шестилетние романтические отношения с неким вокалистом успешной рок-группы из Атенса, штат Джорджия. Книга широко обсуждалась, и позже ее автор подтвердил, что она основана на реальных отношениях между ним и Стайпом.

Стайп живет со своим давним партнером, фотографом Томасом Дозолом, в Нью-Йорке и Берлине.

Дискография 
 Здесь перечислены записи без группы R.E.M.
 1989: Kid Fears (с группой Indigo Girls)
 1991: I’ll give you my skin (с группой Indigo Girls)
 1991: You Woke Up My Neighbourhood (с Billy Bragg)
 1992: Trout (с Нене Черри)
 1994: Your Ghost (с Kristin Hersh)
 2001: некоторые песни с альбома Two группы Utah Saints
 2002: Greenfields (с Faultline)
 2006: Broken Promise (с Placebo)
 2006: In the Sun (с Coldplay — версия доступна только через iTunes Store)

Литература 
 Buckley, David. R.E.M.: Fiction: An Alternative Biography. Virgin, 2002. ISBN 1-85227-927-3
 Platt, John (editor). The R.E.M. Companion: Two Decades of Commentary. Schirmer, 1998. ISBN 0-02-864935-4

Примечания

Ссылки 

Музыканты R.E.M.
Музыканты альтернативного рока
Музыканты фолк-рока
Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители XX века
Авторы-исполнители XXI века
Авторы-исполнители США
Баритоны США
Рок-вокалисты США
Музыкальные продюсеры XX века
Музыкальные продюсеры XXI века
Музыкальные продюсеры США
Режиссёры видеоклипов США
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры XX века
Кинопродюсеры XXI века
Кинопродюсеры США
Антивоенные активисты США
Деятели феминизма США
Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Зала славы рок-н-ролла